Джованна — итальянский вариант имени Иоанна.

 Джованна I (1328—1382) — королева Неаполя с 1343 года из Анжу-Сицилийского дома.
 Джованна II (1373—1435) — королева Неаполя в 1414—1435 годах.
 Джованна Савойская (1907—2000) — итальянская принцесса, после замужества царица Болгарии.
 Джованна Савойская (1392—1464) — дочь герцога Савойского Амедео VII Савойского, в замужестве — маркиза Монферрато.